Oranjewijk (Aalsmeer)
 Oranjewijk (Bleiswijk)
 Oranjewijk (Groningen)
 Oranjewijk (Leeuwarden)
 Oranjewijk (Veghel)
 Oranjewijk (Wateringen)

Zie ook 
 Oranjebuurt